Kambui steht für:
 Kambui Hills, Gebirge und Primärwald in Sierra Leone
 Kambui-Hills-Waldschutzgebiet, Naturschutzgebiet in Sierra Leone